Kompletní seznam extraligových zápasů HC Oceláři Třinec s Hradcem Králové v České hokejové extralize. Týmy se v každé sezóně utkávají 4×.

Bilance po sezoně 2022/2023

Reference

Externí odkazy 
 80 let třineckého hokeje 1929 - 2009 – Eduard Machaczek  
 web HC Oceláři Třinec

HC Oceláři Třinec
Hokejové seznamy
Mountfield HK